Heartbreaker:

The Heartbreakers (также известные как Johnny Thunders & The Heartbreakers) — американская рок-группа
Tom Petty and the Heartbreakers — американская рок-группа

Альбомы
Heartbreaker (альбом Дайон Уорвик)
Heartbreaker (альбом Долли Партон)
Heartbreaker (альбом Free)
Heartbreaker (альбом G-Dragon)
Heartbreaker (альбом The O'Jays)
Heartbreaker (альбом Райана Адамса)
Heartbreaker (альбом Инны)
Heartbreakers (саундтрек)
Heartbreaker (альбом Marmalade)

Песни
«Heartbreaker» (песня Дайон Уорвик)
«Heartbreaker» (песня Долли Партон)
«Heartbreaker» (песня G-Dragon)
«Heartbreaker» (песня Led Zeppelin)
«Heartbreaker» (песня Мэрайи Кэри)
«Heartbreaker» (песня Майкла Джексона)
«Heartbreaker» (песня Пэт Бенатар)
«Heartbreaker» (песня will.i.am)
«Heartbreaker» (песня Teriyaki Boyz)
«Heartbreaker»/«Days» (песня The Rasmus)
«Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)» (песня The Rolling Stones)
«Heartbreaker» — би-сайд Пинк с сингла «Stupid Girls»
«Heartbreaker» (песня Джастина Бибера)
«Heartbreaker» (песня Grand Funk Railroad)

Фильмы 
Разбивающие сердца — фильм 1984 года
Сердцеедки — фильм 2001 года
Сердцеед — фильм 2010 года